Uhrynów – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankowski, rejon tyśmienicki
 Uhrynów – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon sokalski
 Uhrynów – wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon podhajecki
 Uhrynów – wieś na Ukrainie, obwód wołyński, rejon horochowski

 Uhrynów Stary – wieś na Ukrainie, rejon kałuski
 Uhrynów Średni – wieś na Ukrainie, rejon kałuski